Esselink ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Esselink (* 1968), niederländischer Übersetzer und Softwarelokalisierungsspezialist
 Elisabeth Esselink (* 1965), niederländische Musikerin